Вебер ( — ткач) — 5-я по распространённости фамилия в Германии.

Известные носители

А 
 Вебер, Август Егорович (1836—1903) — русский архитектор.
  (1876—1963) — немецкий экономист.
  (Вебер-Ткалчевич; 1825—1889) — хорватский филолог, писатель, литературный критик.
 Вебер, Аксель (род. 1957) — президент Бундесбанка.
 Вебер, Александр Борисович (род. 1929) — советский и российский социолог.
 Вебер, Алоизия (1760—1839) — немецкая оперная певица.
 Вебер, Альберт (род. 1957) — швейцарский художник.
 Вебер, Альбрехт Фридрих (1825—1901) — немецкий лингвист.
 Вебер, Альфред (1868—1958) — немецкий экономист и социолог.
 Вебер, Анастасия Алексеевна (род. 1995) — российский режиссёр и поэтесса.
 Вебер, Анри (1944—2020) — французский левый политик.

Б 
 Вебер, Беда (1798—1858) — немецкий духовный писатель.
 Вебер, Бернгард Ансельм (1766—1821) — немецкий композитор.
 Вебер, Борис Георгиевич (1902—1984) — советский историк.
  (1931—2011) — швейцарский художник и архитектор.

В 
 Вебер, Валериан Николаевич (1871—1940) — российский геолог и палеонтолог.
 Вебер, Вальдемар Вениаминович (род. 1944) — российский, немецкий поэт, переводчик.
 Вебер, Василий Валерианович (1900—1987) — советский геолог и учёный, доктор геолого-минералогических наук. Заслуженный геолог РСФСР.
 Вебер, Виктор Робертович (род. 1954) — российский учёный, ректор НовГУ (2008—2017), член-корреспондент РАМН (2007), академик РАН (2016).
 
 Вебер, Владимир Владимирович (род. 1941) — советский футболист, молдавский футбольный тренер
 Вебер, Вольфганг (1946) — немецкий футболист.

Г 
 Вебер, Гарольд (1882—1933) — американский гольфист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1904.
 
 Вебер, Георг (1808—1888) — немецкий историк и филолог.
 Вебер, Георг Генрих (1752—1828) — немецкий ботаник и врач.
 Вебер, Герд (род. 1956) — немецкий футболист.
 
 Вебер, Готфрид (1779—1839) — немецкий музыкальный критик, теоретик и композитор.
 Вебер, Густав (1845—1887) — швейцарский органист и композитор.

Д 
 Вебер, Джозеф (1919—2000) — американский физик, пионер-исследователь гравитационных волн.
 Вебер, Дик (1929—2005) — американский профессиональный игрок в боулинг.
 Вебер, Дмитрий Витальевич (род. 1999) — российский футболист, полузащитник.
 Вебер, Дэвид Марк (род. 1952) — американский писатель-фантаст, романист.

Е 
 Вебер, Ева (род. 1977) — немецкий политик.
 Вебер, Елка (род. 1971) — немецкая флейтистка, Берлинский филармонический оркестр.

Ж 
 Вебе́р, Жак (род. 1949) — французский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, сценарист.

И 
 Вебер, Иоганн Якоб (1803—1880) — немецкий издатель.
 Вебер, Йосип (1964—2017) — бельгийский футболист хорватского происхождения.

К 
 
 Вебер, Катрин (род. 1976) — немецкая шорт-трекистка.
 Вебер, Кристиан (1883—1945) — один из первых членов НСДАП, бригадефюрер СС, инспектор кавалерийских школ СС.

Л 
 Вебер, Лайош (1904—1959) — венгерский футболист и тренер.
  (1899—1951) — немецкий политик.
 Вебер, Людвиг (Ludwig Weber, 1899—1974) — австрийский оперный певец (бас).
 Вебер, Люсиль (в девичестве Опиц; род. 1977) — немецкая спортсменка-конькобежка.

М 
 Вебер М. К. — нарвский купец, построивший после 1813 года на Талице ситцевую фабрику, купив землю у Дурасовых.
 Вебер, Макс (1864—1920) — немецкий социолог.
 Вебер, Макс (1822—1881) — немецкий инженер.
 Вебер, Макс (1897—1974) — швейцарский политик, министр финансов.
 Вебер, Макс (1881—1961) — американский художник российского происхождения.
 Вебер, Макс Карл Вильгельм (1852—1937) — нидерландский зоолог.
 Вебер, Марек (1888—1964) — еврейский скрипач.
 Вебер, Марианна (1870—1954) — немецкий социолог, жена Макса Вебера.
 Вебер, Марион (род. 1959) — немецкая (ГДР) фигуристка-одиночница.
 Вебер, Мария Васильевна (более известна под фамилией Якунчикова; 1870—1902) — русская художница.
 Вебер, Марк (род. 1951) — американский историк, ревизионист, исследователь Холокоста.
 Вебер, Марко (род. 1982) — немецкий спортсмен-конькобежец.
 Вебер, Марни (род. 1982) — американская художница и музыкант.
 Вебер, Маша (род. 1987) — российская певица и актриса.
  (1854—1906) — чешский композитор, автор комической оперы «Die neue Mamsell», балета «Die Rheinnixe» и др.
 Вебер, Михаил Юрьевич (род. 1971) — российский спортсмен, пауэрлифтер, общественный деятель, бизнесмен.
 Вебер, Мишель (род. 1963) — бельгийский философ.

П 
 Вебер, Павел Александрович (1916—1995) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, гвардии капитан.
 Вебер, Пауль (1893—1980) — немецкий художник-карикатурист, издатель.
  (1823—1916) — немецкий художник.

Р 
 Вебер, Регина (род. 1963) — немецкая художественная гимнастка.
 
 Вебер, Рудольф — немецкий лесовод XIX века.
 Вебер, Роберт Вениаминович (1938—2009) — российский немецкий писатель.

С 
 Вебер, Сабина — немецкая кёрлингистка.
 Вебер, Сергей Фёдорович (1857—1927) — российский государственный деятель эпохи Александра III и Николая II.
  (род. 1946) — отставной австрийский преподаватель и вокалист.
 Вебер, Стэнли (род. 1986) — французский актёр и театральный режиссёр.

Т 
 Вебер, Таня (настоящее имя Таня Сарсгардеер; род. 1926) — итальянская актриса и фотомодель финского происхождения.
  (1829—1914) — германский врач и физиолог.
 Вебер, Теодор Александр (1838—1907) — немецкий художник.

У 
 Вебер, Уильям Альфред (1918—2020) — американский ботаник и миколог, почётный профессор Колорадского университета в Боулдере.
  (1940—2015) — германский журналист и писатель.
  (1908—1986) — германский химик.

Ф 
 Вебер, Фейт — псевдоним Вехтера.
 Вебер, Франсис (род. 1937) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Вебер, Франциска (род. 1989) — немецкая гребчиха, чемпионка Олимпийских игр 2012 года.
 Вебер, Фредерик Альберт Константин

Х 
  (род. 1965) — немецкий футболист.
 Вебер, Хенрик (1818—1866) — венгерский живописец.
 Вебер, Хериберт (род. 1955) — австрийский футболист и тренер.

Ш 
 Вебер, Ши (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Вебер, Шломо (род. 1949) — профессор экономики и ректор Российской экономической школы (Москва).

Э 
 
 Вебер, Эми (род. 1970) — американская киноактриса, фотомодель и телеведущая.
 Вебер, Эрнст Генрих (1795—1878) — немецкий физиолог.

Ю 
  (1925—2007) — американский историк.
  (род. 1955) — немецкий политический деятель.
 Вебер, Юрий Германович (1905—1989) — русский советский писатель.

Я 
 Вебер, Яков Яковлевич (1870—1958) — российский художник.
 Вебер, Янник (род. 1988) — швейцарский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Двойные фамилии 
 Вебер-Хирьякова, Евгения Семёновна (1893(5)?—1939) — российская писательница, журналистка, критик и переводчик.

См. также 
 Макс-Вебер-Плац — станция Мюнхенского метрополитена.
 Viber
 Weber — производитель карбюраторов.